1939/40 was het 48ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. In september van 1939 werd de competitie na drie speeldagen stilgelegd.

De meeste competities in het land (en Europa) werden stilgelegd. Sommige competities werden wel voltooid, zoals de Northern League, al beëindigden niet alle clubs het seizoen en werden niet alle wedstrijden gespeeld. Ook de FA Cup werd stilgelegd. Inschrijfgeld dat al was betaald, diende voor het eerste naoorlogse bekerseizoen in 1945/46. Enkel de Charity Shield werd voltooid. Die werd gewonnen door Portsmouth.

Er werden enkele regionale competities opgezet met de volgende clubs als winnaar.

First Division

Ranglijst

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1939/40